

Сливово () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Средець.
 Сливово () — село в Габровській області. Входить до складу общини Трявна.
 Сливово () — село в Смолянській області. Входить до складу общини Смолян.